«Ха́ммарбю» () — шведский профессиональный футбольный клуб из Стокгольма. Входит в систему спортивного клуба «Хаммарбю ИФ». В настоящее время выступает в Аллсвенскан.

История 

«Хаммарбю ИФ», шведский спортивный клуб, базируется в районе Юханнесхов — к югу от Сёдермальма, самого южного района центра Стокгольма.
Был основан в 1889 году как Хаммарбю Роддфёрьянен (, «Клуб спортивной гребли»), однако в 1897 году название было изменено на Хаммарбю Идроттсфёрьянен (; «Хаммарбю ИФ»), так как многие из членов клуба не ограничивались спортивной греблей. В 2001 году команды A, B и J были отделены от молодежной команды и футбольного клуба Хаммарбю. Команда выиграла свой первый и пока единственный титул в Аллсвенскан в 2001 году.

Благодаря своему географическому положению — клуб базируется в менее богатом районе столицы Сёдермальм — «Хаммарбю» исторически рассматривается как клуб, болельщиками которого являются в основном обычные рабочие.

Клуб на 49 % принадлежит Anschutz Entertainment Group и на 51 % Hammarby IF FF. Клуб является членом Стокгольмской футбольной ассоциации ().

Клуб управляет одной из аффилированных команд под названием Hammarby Talang FF, которая в настоящее время играет в первом дивизионе.

Итальянская спортивная компания Kappa является текущим производителем комплектов для Хаммарбю, после перехода от Nike в 2010 году. Хаммарбю также имеет крупное спонсорство от кредитного учреждения Folkia, производителя спортивных товаров Intersport. С 2010 года марка безалкогольного напитка Pepsi является главным спонсором клуба, а логотип помещён на футболку футболистов.

Дерби и ультрас 
У «Хаммарбю» есть два дерби, это матчи с клубом АИК (это противостояние называется Стокгольмское дерби), и матчи против «Юргордена» (это противостояние называется Стокгольмское дерби).

Ультрас-группы «Хаммарбю»: «E1 ultras», «Hammarby Ultras'93», «Soder Broder'98», «Ultra Boys». Друзьями считаются фанаты клуба «Шемрок Роверс» («SRFC Ultras»).

Достижения 
Аллсвенскан
  Чемпион (1): 2001
  Серебряный призёр (2): 1982, 2003
  Бронзовый призёр (3): 1998, 2006, 2019

Суперэттан
  Победитель (1): 2014

Кубок Швеции
  Обладатель (1): 2020/21
  Финалист (3): 1976/77, 1982/83, 2010

Кубок Интертото
  Победитель (1): 2007

Статистика выступлений с 2001 года

Выступления в еврокубках 
 #Q = #квалификационный раунд, #R = #раунд, 1/8 = 1/8 финала

Текущий состав 
По состоянию на 15 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Известные игроки 

  Кеннеди Бакирчиоглу
  Леннарт Скоглунд
  Фредерик Стоор
  Рами Шаабан
  Ханс Эскильссон
  Себастьян Эгурен
  Игорь Армаш
  Алушпа Брева
  Фредрик Винснес

Примечания

Ссылки 

 

ФК «Хаммарбю»
Футбольные клубы Швеции
Спорт в Стокгольме